

Cinema 
 Niente da perdere (Nothing to Lose) – film del 1997 diretto da Steve Oedekerk
 Niente da perdere (Nada a Perder) – film del 2018 diretto da Alexandre Avancini

Letteratura 
 Niente da perdere (Nothing to Lose) – romanzo di Lee Child del 2008

Musica 
 Niente da perdere – singolo dei Finley del 2007, dall'album Adrenalina
 Niente da perdere – singolo di Simone del 2007
 Niente da perdere – singolo di Alessandro Casillo del 2013
 Niente da perdere – singolo dei Ridillo del 2018, dall'album Pronti, Funky, Via!
 Niente da perdere – singolo di Shiva del 2022

Televisione 
 Niente da perdere – programma televisivo di Rai 3

Pagine correlate 
Nothing to Lose